Конвой №3724 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні – серпні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

Конвой №3724 вийшов з порту 24 липня 1943-го. До нього входили транспорти «Могамігава-Мару» (Mogamigawa Maru), «Ямагірі-Мару» і «Сейко-Мару» під охороною кайбокану (фрегату) «Фукує».

Незадовго до завершення 31 липня 1943-го в районі за чотири сотні кілометрів на північ від Труку «Могамігава-Мару» було торпедоване підводним човном USS Pogy. «Фукує» у відповідь скинув три глибинні бомби, що, втім, не призвело до якогось успіху. «Могамігава-Мару», на борту якого окрім вантажу торпед, рису та інших матеріальних цінностей перебувало біля семисот військовослужбовців, затонуло, загинув 1 член екіпажу та 130 пасажирів. Біля шести сотень вцілілих через кілька годин підібрало  «Сейко-Мару», яке під охороною «Фукує» повернулось на місце загибелі «Могамігава-Мару». 

Вранці 1 серпня 1943-го під час проведення рятувальних робіт інший американський підводний човен USS Steelhead торпедував «Сейко-Мару». «Фукує» провів ще одну атаку глибинними бомбами, на цей раз використавши 13 одиниць, проте так само безрезультатно. Зате «Сейко-Мару», яке мало додаткову плавучість завдяки своєму вантажу деревини, змогло втриматись на воді і 2 серпня прибуло на Трук, так само як і «Ямагірі-Мару» (можливо відзначити, що в лютому 1944-го «Сейко-Мару» перебуватиме на Труці, де й загине під час атаки американського авіаносного з’єднання).

Примітки 

3724